Tashkurgan – provincia della Cina
 Tashkurgan – capoluogo della provincia cinese
 Tashkurgan – fiume che scorre nella provincia cinese